Tannenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortschaften:
 Tannenberg (Sachsen), Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Tannenberg (Burggen), Ortsteil von Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Tannenberg, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Jeglewo im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tannenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Stębark im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Tannenberg, deutscher Name der Ortschaft Tymbark, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Tannenberg, deutscher Name der Ortschaft Jodłów, Woiwodschaft Oppeln, Polen

Berge (absteigend nach Höhe sortiert):
 Tannenberg, deutscher Name des Berges Jedlová (774,2 m), im Lausitzer Gebirge, bei Varnsdorf, Aussiger Region, Tschechien
 Tannenberg (Fichtelgebirge), 711 m, im Fichtelgebirge, 1 km nordöstlich von Immenreuth-Ahornberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Tannenberg (485,7 m), Spornberg der Ellwanger Berge, bei Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; mit der Tannenburg
 Tannenberg (Seeheim-Jugenheim) (339,5 m), im Odenwald, bei Jugenheim (Seeheim-Jugenheim), Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Baulichkeiten:
 Burg Tannenberg (Nentershausen), bei Nentershausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Nordhessen
 Burg Tannenberg (Seeheim-Jugenheim), Ruine im Odenwald, bei Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Südhessen
 Führerhauptquartier Tannenberg, im Schwarzwald, nahe Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 KZ-Außenlager Unterlüß, im heutigen Landkreis Celle, Niedersachsen
 Grube Tannenberg, Zinnerzbergwerk im Vogtland, Schneckenstein, Vogtlandkreis, Sachsen

Tannenberg ist Namensbestandteil von folgendem Adelstitel und Adelsgeschlecht:
 Ritter von Tannenberg, Adelstitel
 Grafen von Tannenberg, Adelsgeschlecht

Tannenberg ist der Name von Personen:
 Boris de Tannenberg (1864–1914), französischer Erzieher, Romanist und Hispanist russischer Abstammung
 Joseph Tannenberg (1895–1971), Neuropathologe und Anatom; Verfolgter des Nazi-Regimes, Emigrant
 Otto Tannenberg (19./20. Jahrhundert), deutscher Geograph
 Wilhelm Tannenberg (1895–1983), deutscher Jurist und Diplomat

Tannenberg steht außerdem für:
 Tannenberg (1932), Film von Heinz Paul
 Tannenberg (Schriftart), gebrochene Schriftart
 Tannenberg (Schiff), deutsche Passagier- und Autofähre (1935–1939), danach Minenschiff (bis 1941)

 Unternehmen Tannenberg, Geheimunternehmen der Wehrmacht beim Überfall auf Polen (1939)

Siehe auch:
 Tannenberg-Denkmal
 Tannenberg-Kapelle
 Tannberg
 Thannberg
 Tanneberg
 Tannenburg
 Dannenberg